Stad en Lande, de Nederlandse provincie Groningen tijdens de Republiek
 Een afdeling van een landelijke (Nederlandse) organisatie in de provincie Groningen, zoals
 Gewest Groningen (KNSB), een gewest van de schaatsbond KNSB
 Het Gewest Groningen van de Partij van de Arbeid